L'inversion est l’action d’inverser, de redisposer les constituants d’un groupe dans un sens opposé ou dans un ordre contraire, ainsi que le résultat de cette action.

Ce terme est employé dans de nombreux domaines scientifiques et techniques avec une signification spécifique au domaine considéré.

En finance 
 Inversion, déplacement du siège social fiscal d'une entreprise grâce à l'acquisition d'une entreprise.

En linguistique 
 Inversion – procédé par lequel on intervertit l'ordre de deux entités grammaticales.
 Querelle des inversions, débat intellectuel des XVIIe et XVIIIe siècles portant sur la supériorité de la langue française sur la langue latine, considérée comme plus proche de l'ordre naturel de la pensée.

En français 
 en rhétorique, l’inversion est une inversion délibérée de l’ordre naturel/habituel des mots (sans faute grammaticale). Exemple : . Voir aussi : hyperbate.
 en poésie, une  inversion est une phrase qui change le groupe du nom sujet, afin de créer un effet inversé :
 effet non inversé : flamme au soleil, pâleur à la lune
effet inversé : flamme à la lune, pâleur au soleil.

En mathématiques 
 en géométrie, une  inversion est une transformation géométrique d’une figure en une autre par une correspondance point par point.
 en algèbre générale, pour une permutation s donnée, une inversion est un couple d’entiers naturels (i, j) pour lequel s renverse leur ordre : par exemple, pour i < j alors s(i) > s(j).
 en analyse, le théorème d'inversion locale assure l’existence et la régularité d’une fonction réciproque au voisinage d’un point où une fonction admet une différentielle inversible.

En médecine 
 en anatomie, l'inversion du pied est le mouvement complexe qui porte la face plantaire en médial.
 en génétique, l'inversion désigne l’un des mécanismes pathologique de remaniement de la structure d’un chromosome. Il peut s'agit d'une inversion péricentrique ou d'une inversion paracentrique
 en obstétrique : l'inversion utérine est une complication de l'accouchement où le placenta ne parvient pas à se détacher de l'utérus lors de sa sortie.
 en psychiatrie, le terme d'inversion sexuelle était utilisé au  et au début du  pour désigner l’homosexualité (essentiellement masculine). Voir à ce sujet la revue Inversions (1924-1925).

En science 
 en chimie, l'inversion de Walden est un type de changement de configuration d'un centre stéréogène d'une molécule.
 en météorologie, une couche d'inversion est un phénomène par lequel une couche stable d'air froid se retrouve 'piégée' sous de l'air plus chaud.
 en physique des émulsions, une inversion de phases est l'échange de rôles - à la suite d'une modification - entre la phase dispersée et la phase dispersante (à ne pas confondre avec une émulsion inverse = de type eau dans huile).
 en physique statistique, une inversion de population est une situation où une majorité d'atomes ou de molécules se trouve dans un état de plus haute énergie que leur état fondamental.

En technologie 
 en aviation motorisée, l'inversion de poussée est un dispositif permettant d'orienter vers l'avant la poussée des hélices ou réacteurs.
 en informatique une inversion de priorité est une situation en programmation concurrente, où un processus de basse priorité s'exécute avant un autre de priorité plus élevée.

En jeu vidéo 
Inversion est un jeu vidéo sorti en 2012.